170th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Concourse Line
 170th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Jerome Avenue Line